Bosnië-Herzegovina
 Kruščica (Jajce), een plaats in de gemeente Jajce in Bosnië-Herzegovina
 Kruščica (Kalinovik), een plaats in de gemeente Kalinovik in Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Kruščica (Gospić), een plaats in de Kroatische gemeente Gospić

Montenegro
 Kruščica (Berane), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Berane
 Kruščica (Šavnik), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Šavnik

Servië
 Kruščica (Arilje), een plaats in de Servische gemeente Arilje
 Kruščica (Bela Crkva), een plaats in de Servische gemeente Bela Crkva